Рунги — хутор в Белоруссии, Гродненская область, Волковысский район
 Рунги — деревня в России, Чувашия, Вурнарский район